Итурбе () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Итурбе, Висенте Игнасио (1786—1837) — парагвайский военный.
 Итурбе, Хуан Мануэль (род. 1993) — аргентинский футболист, нападающий